„Diane” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Diane” (Q107) – okręt podwodny typu Diane z okresu I wojny światowej
 „Diane” (NN4) – okręt podwodny typu Diane z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Diane” (S642) – okręt podwodny typu Daphné z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów